Les Geneva Dragons était un club suisse de baseball basé à Genève. Les Dragons ont évolué en Ligue Nationale B du championnat de Suisse de Baseball. Parmi les batteurs les plus importants est le natif du canton "El Recreo" Cico Luis "El Piña".

Histoire 

Le club est fondé le  par plusieurs adolescents, le président fondateur étant Laurent Chassot. René Hulsker est désigné comme entraîneur. En 1992 Sven Rieser devient président du club, qui entre en  Ligue (Liga 1) mais y connaît des résultats médiocres. L’année suivante la ville de Lancy soutient le club notamment en mettant à sa disposition un terrain. L’équipe termine  de la  Ligue. En 1994 le club fusionne avec un autre club genevois, celui des Knights. Le club connaît ses premiers succès : il devient champion de Suisse romande et vice-champion de Suisse de la  Ligue. Il monte en LNB. En 1995 l’équipe 1 termine  de LNB. Mais les clubs romands se retirent du championnat de Suisse pour former une Fédération Romande de Baseball, tout comme les Dragons qui sont pourtant qualifiés pour jouer les play-offs. La  de la F.R.B., qui a lieu en 1996, est décevante pour l’équipe 1 qui termine .  En 1997, le club finit à nouveau . La saison suivante l’équipe 1 se classe troisième du championnat de la F.R.B., après avoir changé d’entraîneur. En 1999 celui-ci est remplacé par au quatuor. Le club intègre certains de ses juniors dans l’équipe 1, et l’équipe se classe . Elle se classe troisième l'année qui suit. En 2002 le club présente de nouveau une équipe en championnat de Suisse, en  Ligue. Elle remporte le titre de cette division, qui lui permet de monter en LNB. Elle parvient jusqu’en quart de finale de la coupe de Suisse. En 2003 les Dragons deviennent champion de Suisse de LNB et parviennent à se qualifier pour la montée en LNA (la ). Le club se classe quatrième du championnat romand. En 2004, l’équipe, entraînée par l’international français Guillaume Gisbert, fait un bon début de saison, puis enchaîne les défaites. Logiquement, le club descend en LNB. En 2005, l’équipe 1 se classe  en LNB, l’équipe 2 quatrième du championnat romand. Cette même année une équipe féminine du club joue pour la première fois au niveau national. En 2006 le club parvient en play-offs de la LNB, ce qui lui donne une chance de parvenir en LNA. Mais il échoue face aux Sissach Frogs (2-8 et 5-8).

Palmarès 
 Champion de Suisse de  ligue(1 Liga) : 2002.
 Champion de Suisse de LNB : 2003.
 Champion de Suisse catégorie Cadets : 2005.

Liens externes 
  Le site officiel des Geneva Dragons
  Historique par la fédération Suisse de baseball

Club de baseball en Suisse
Club sportif à Genève
Club sportif fondé en 1991